RH steht als Abkürzung für:

 Rechnungshof
 Reihenhaus
 Relative Humidity, siehe Relative Luftfeuchtigkeit
 Releasing-Hormone
 Republika Hrvatska, amtliche kroatische Bezeichnung der Republik Kroatien
 Rettungshelfer
 Rettungshund
 Revue Historique, französische geschichtswissenschaftliche Zeitschrift
 RH Group, ein malaiisches Unternehmen der Holzindustrie, siehe Rimbunan Hijau
 Robin Hood Aviation (IATA-Code), österreichische Fluggesellschaft
 Rote Hilfe (Verein), deutsche politische Hilfsorganisation
 RH-Verfahren, ein Stahlveredelungsverfahren, siehe Ruhrstahl-Heraeus-Verfahren
 Heidelberg Hauptbahnhof (nach DS 100)

R.H. steht für:
 R.H. (Établissements Raymond Hébert), ehemaliger französischer Automobilhersteller
 R. H. Products Robert Hillmann, ehemaliger deutscher Automobilhersteller

RH als Unterscheidungszeichen auf Kfz-Kennzeichen:
 Deutschland: Landkreis Roth
 Großbritannien: Reading
 Haiti: Nationalitätszeichen (République d’Haïti)
 Kroatien: Exportfahrzeuge
 Norwegen: Stavanger in der Provinz Rogaland

Rh steht für:
 Rhesusfaktor, bei Blutgruppen
 Rhodium, ein chemisches Element

Abkürzung